Zeiss-Planetarium steht für:

 einen Planetariumsprojektor von oder nach Carl Zeiss, siehe Planetarium

 Zeiss-Großplanetarium Berlin
 Zeiss Planetarium Bochum
 Zeiss-Planetarium Jena
 Carl-Zeiss-Planetarium Stuttgart
 Zeiss Planetarium der Stadt Wien